Het ATP-toernooi van Atlanta 2015 (met de officiële naam BB&T Atlanta Open) vond plaats van 27 juli tot en met 2 augustus 2015. Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van het Atlantic Station in de Amerikaanse stad Atlanta.

Het enkelspel werd gewonnen door de Amerikaan John Isner. Hij versloeg in de finale Marcos Baghdatis met tweemaal 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door de Amerikaanse tweelingbroers Bob en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Colin Fleming en Gilles Müller met 4-6, 7-6, en [10-4].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Atlanta
ATP-toernooi van Atlanta